Die World Seniors Championship 2010 war ein Snookerturnier, das vom 5. bis 7. November 2010 in Bradford ausgetragen wurde.

Regeln 
Das Einladungsturnier fand im Rahmen der Main Tour der Snooker-Saison 2010/11 statt. Nachdem das Turnier 1991 eingeführt worden war, verschwand es bis zu seiner Wiederbelebung im Jahr 2010 aus dem Veranstaltungskalender. Es handelte sich also um die zweite Auflage des Turniers. Teilnahmebedingung war ein Mindestalter von 40 Jahren.

Acht Spieler nahmen auf Einladung der WPBSA teil, darunter großteils Ex-Weltmeister oder andere beliebte und in der Vergangenheit erfolgreiche Spieler. Ein weiterer Startplatz wurde bei einem Qualifikationsturnier ausgespielt, das bereits Ende Mai 2010 stattfand. Der Sieger der Qualifikation musste in einem weiteren Ausscheidungsspiel gegen einen der acht eingeladenen Spieler antreten. Danach ging es im K.-o.-Modus weiter.

Preisgeld

Ergebnisse

Qualifikation 

|}

Endrunde

Vorqualifikation

Einzelnachweise 

2010
Snookerveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Bradford